

Cinema 
 The Storm – cortometraggio del 1915 diretto da Jacques Jaccard
 The Storm – film del 1916 diretto da Frank Reicher
 The Storm – film del 1922 diretto da Reginald Barker
 Notte di bufera (The Storm) – film del 1930 diretto da William Wyler
 Storm – film del 1987 diretto da David Winning
 Uragano (Storm) – film del 1999 diretto da Harris Done
 Storm – film del 2005 diretto da Måns Mårlind e Björn Stein
 The Storm – film documentario del 2008 diretto da Ross Birchall
 Storm (Sturm) – film del 2009 diretto da Hans-Christian Schmid
 The Storm (De Storm) – film del 2009 diretto da Ben Sombogaart

Musica 
 The Storm – gruppo musicale rock band statunitense
 Storm – gruppo musicale black metal norvegese
 Storm – album di Vanessa-Mae del 1998
 Storm  – singolo di Grace Jones del 1998 per la colonna sonora del film The Avengers - Agenti speciali
 Storm – album degli Skazi del 2002
 Storm – album di Heather Nova del 2003
 Storm – album dei Theatre of Tragedy del 2006
 Storm – brano di Lenny Kravitz (featuring Jay-Z) del 2004, dall'album Baptism
 Storm – singolo dei Theatre of Tragedy del 2006, dall'album omonimo
 The Storm – album di Tech N9ne del 2016
 Storm – singolo di SuRie del 2018
 Storm – singolo di Victor Crone del 2018

Persone 
 Avery Storm, pseudonimo di Ralph Di Stasio (1981) – cantautore statunitense
 Dorothea Storm-Kreps, o Storm-Krebs (1734-1772) – pittrice e illustratrice olandese
 Edvard Storm (1749-1794) – poeta e pedagogista norvegese naturalizzato danese
 Elias Storm (1979) – ex calciatore svedese
 Edvard Storm (1749-1794) – poeta e pedagogista norvegese
 Gale Storm, pseudonimo di Josephine Owaissa Cottle (1922-2009) – attrice e cantante statunitense
 Gustav Storm (1845-1903) – storico norvegese
 Jakob Storm Piil (1973) – ex ciclista su strada e pistard danese
 James Storm ring name di James Allen Cox (1977) – wrestler statunitense
 Jerome Storm o Jerome Stern (1890-1958) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Lance Storm ring name di Lance Timothy Evers (1969) – ex wrestler canadese
 Lauren Storm (1987) – attrice statunitense
 Michael Storm (1959) – ex pentatleta statunitense
 Nikola Storm (1994) – calciatore belga
 Peter Ingvar Rolf Storm (1953), noto anche come Peter Stormare – attore, doppiatore, regista televisivo, chitarrista e cantante svedese
 Robert Storm Petersen (1882-1949) – attore e regista danese
 Sjaak Storm, propr. Jacques Henri Storm (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Tempest Storm, nata Annie Blanche Banks (1928-2021) – ballerina e attrice statunitense 
 Theodor Storm (1817-1888) – poeta e scrittore tedesco
 Toni Storm, ring name di Toni Rossall (1995) – neozelandese con cittadinanza australiana

Televisione 
 Storm - Una tempesta a 4 zampe (Storm) – film TV del 2009 diretto da Giacomo Campeotto
 The Storm - Catastrofe annunciata (The Storm) – miniserie televisiva in due parti del 2009
 L'uragano (Storm) – episodio della settima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 L'uragano (Storm) – episodio della prima stagione di Stargate Atlantis
 La tempesta (The Storm) – episodio della quarta stagione di Felicity
 La tempesta (The Storm) – episodio della prima stagione di Avatar - La leggenda di Aang

Altro 
 12182 Storm – asteroide della fascia principale
 STORM – organizzazione italiana di arti marziali miste
 Tempesta (Storm) – personaggio Marvel Comics
 Tempesta (Storm) – romanzo di Boris Starling del 2000